Bolesław Markowski (1862–1936) – polityk
 Bolesław Markowski (1908–1990) – wojskowy